

Persone
 Bellomo – famiglia di origine romana trapiantatasi in Sicilia
 Agapito Bellomo (...–1593) – vescovo italiano
 Dario Bellomo (1961) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Davide Bellomo (1970) – politico italiano
 Donatello Bellomo (1953) – scrittore italiano
 Erick Bellomo (1978) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Francesco Bellomo (1963) – produttore teatrale italiano
 Liborio Bellomo, conosciuto anche come "Barney" (1957) – mafioso statunitense di origine italiana
 Michele Bellomo (1932) – politico italiano
 Nicola Bellomo (1881-1945) – generale italiano, decorato con la medaglia d'argento al valor militare
 Nicola Bellomo (1991) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Pietro Bellomo (1910-1999) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Salvatore Bellomo (1951-2019) – ex wrestler italiano naturalizzato belga
 Saverio Bellomo (1952-2018) – filologo e accademico italiano

Altro
 32381 Bellomo – asteroide della fascia principale
 Museo di palazzo Bellomo – museo sito ad Ortigia, centro storico di Siracusa